Miasta w USA:
 McCloud – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia
 McCloud – miasto w stanie Oklahoma

Osoby o tym nazwisku:
 Block McCloud – amerykański raper oraz piosenkarz
 George McCloud – amerykański koszykarz